Shingu (Ehime), een gemeente in de Japanse prefectuur Ehime
 Shingu (Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka
 Shingu (Hyogo), een gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo
 Shingu (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama